Tannheim est le nom de deux communes :
 Tannheim, en Allemagne (Bade-Wurtemberg, arrondissement de Biberach) ;
 Tannheim, en Autriche (Tyrol, district de Reutte).